Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „2”:

Wojska Polskiego:
 2 Regiment Pieszy Buławy Wielkiej Litewskiej – pułk piechoty wojsk litewskich; jego nazwa odzwierciedlała fakt, że szefem jednostki był każdorazowo hetman wielki litewski; stan osobowy w 1792: 958 ludzi
 2 Regiment Pieszy Koronny – pułk piechoty wojsk koronnych; dowódca w 1792: gen. Wodzicki; stan osobowy w 1792: 1648 ludzi
 2 Regiment Grenadierów Krakowskich – polska jednostka powstańcza okresu powstania kościuszkowskiego w 1794
 2 Pułk Piechoty Legii Nadwiślańskiej
 2 Pułk Piechoty Legii Warszawskiej – pułk piechoty polskiej 1806-1807, przemianowany 4 kwietnia 1807 na 2 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
 2 Pułk Piechoty Legii Kaliskiej – pułk piechoty polskiej 1806-1807, przemianowany 4 kwietnia 1807 na 6 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
 2 Pułk Piechoty Legii Poznańskiej – pułk piechoty polskiej 1806-1807, przemianowany 4 kwietnia 1807 na 10 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
 2 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego – pułk piechoty polskiej okresu Księstwa Warszawskiego
 2 Pułk Piechoty Galicyjsko-Francuskiej – pułk piechoty polskiej w 1809, przemianowany później na 14 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
 2 Pułk Piechoty Liniowej Królestwa Kongresowego – pułk piechoty polskiej okresu Królestwa Kongresowego, wziął udział w bitwie pod Grochowem (3 bataliony, dowódca ppłk Władysław Płonczyński – poległ 25 lutego)
 2 Pułk Strzelców Pieszych Królestwa Kongresowego – pułk piechoty polskiej okresu Królestwa Kongresowego; wziął udział w bitwie pod Grochowem (3 bataliony, dowódca płk Wincenty Wolski)
 2 Pułk Piechoty Litewskiej – pułk piechoty polskiej sformowany w czasie powstania listopadowego, przemianowany później na 26 Pułk Piechoty Liniowej Królestwa Kongresowego
 2 Pułk Strzelców Polskich – 1 Dywizja Strzelców Polskich (WP na Wschodzie)
 2 Pułk Strzelców Polskich na Syberii (1918-1920)
 2 Syberyjski Pułk Piechoty (1920-1921) → 83 Syberyjski Pułk Piechoty → 83 Pułk Strzelców Poleskich
 2 Pułk Strzelców im. Tadeusza Kościuszki → 5 Pułk Strzelców Polskich → 5 Pułk Strzelców Pieszych → 47 Pułk Strzelców Kresowych → 6 Pułk Strzelców Podhalańskich
 2 Pułk Strzelców Polskich (1919) → 2 Pułk Strzelców Pieszych (1919) → 44 Pułk Strzelców Kresowych
 2 Pułk Poznański im. Dąbrowskiego (1-8 I 1919) → Dowództwo piechoty twierdzy m. Poznań
 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich (1919) → 56 Pułk Piechoty Wielkopolskiej
 2 Pułk Rezerwowy (1-26 I 1920)  → 159 Pułk Piechoty Wielkopolskiej (26 I 1920 - 5 III 1921) → 74 Górnośląski Pułk Piechoty
 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich (1915-1917)
 2 Pułk Piechoty Polskiej Siły Zbrojnej (1918) → 8 Pułk Piechoty Legionów
 2 Pułk Ziemi Rzeszowskiej (1-24 I 1919) → 15 Pułk Piechoty (24 I - 8 II 1919) → 18 Pułk Piechoty
 2 Pułk Strzelców Lwowskich (1918-1919) →  39 Pułk Piechoty (1919) → 39 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich
 2 Pułk Piechoty Legionów (1919-1939)
 2 Pułk Piechoty KOP – pułk piechoty polskiej okresu II RP; w trakcie mobilizacji w 1939 wszedł w skład 1 Brygady Górskiej
 2 Pułk Piechoty KOP "Karpaty" – pułk piechoty polskiej okresu II RP; w trakcie mobilizacji w 1939 wszedł w skład 3 Brygady Górskiej
 2 Pułk Strzelców Podhalańskich
 2 Pułk Piechoty Obrony Pragi (336 Pułk Piechoty) (1939)
 2 Pułk Piechoty Legionów AK
 2 Pułk Piechoty (1939-1940) → 2 Pułk Grenadierów Wielkopolskich (1940)
 2 Berliński Pułk Piechoty (1943-1955) → 2 Berliński Pułk Zmechanizowany
 2 Zapasowy Pułk Piechoty (1944-1945)
 Zapasowy Pułk Piechoty Nr 2A (1944)
 2 Zmotoryzowany Pułk KBW – zmotoryzowany pułk piechoty KBW w latach 1945-1947 w Krakowie; sygn. CAW: 1580/75; sygn. IPN: 578

Austriackie:
 2 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego (1806–1869) później 2 Pułk Piechoty Austro-Węgier

Austro-węgierskie:
 Węgierski Pułk Piechoty Nr 2 (1869–1918)
 2 Pułk Piechoty k.k. Landwehry (1889–1918)
 2 Bośniacko-Hercegowiński Pułk Piechoty (1894-1918)
 2 Tyrolski Pułk Strzelców Cesarskich (1895-1918)

Królewsko-węgierskiej Obrony Krajowej:
 3 Pułk Piechoty Honwedu 1886–1918

Francuskie:
 2 Pułk Grenadierów Pieszych Gwardii Cesarskiej
 2 Pułk Tyralierów-Strzelców Pieszych Gwardii Cesarskiej

Niemieckie:
 2 Pułk Piechoty Królestwa Prus – pułk piechoty staropruskiej
 2 Pułk Grenadierów im. Króla Fryderyka Wilhelma IV (1 Pomorski) – pułk piechoty niemieckiej, sformowany 20 lutego 1679; garnizon: Stettin (Szczecin); przydział w 1914: II Korpus Armii Niemieckiej

Rosyjskie:
 2 Fiński Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (2-й Финляндский стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego
 2 Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (2-й стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Łódź
 2 Rostowski Pułk Grenadierów (2-й гренадерский Ростовский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Moskwa
 2 Sofijski Pułk Piechoty (2-й пехотный Софийский Императора Александра III полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Smoleńsk